AWFS steht für:
 Automatisiertes Waldbrand-Frühwarnsystem, siehe Feuerwachturm
 Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg

Abkürzung